Boucé (Allier)
 Boucé (Orne)